Чемпионат мира по шахматам среди женщин 2008 проходил с 28 августа по 18 сентября в городе Нальчик (Россия).

 Главный арбитр:  Жужа Верёци-Петронич
 Заместитель главного арбитра:  Микко Марккула
 Арбитры:
 Галина Струтинская
 Вячеслав Намруев
 Председатель апелляционного комитета:  Георгиос Макропулос
 Члены апелляционного комитета:
  Борис Кутин
  Лакдар Мазуз
 Председатель медицинской комиссии ФИДЕ:  Яна Беллин
 Пресс-секретарь:  Питер Райчани

Регламент турнира

Нокаут-система
Чемпионат проводился по нокаут-системе. В каждом раунде, кроме финала участницы играли по две партии (в финале — четыре). В случае ничейного результата проводились две партии в быстрые шахматы (для финала — четыре); если и по их итогам была ничья назначалась дополнительная партия с меньшим количеством времени для черных. Право выбирать цвет фигур разыгрывалось по жребию. Если и в этой игре фиксировалась ничья, в следующий круг выходили черные.

Контроль времени
 Стандартные партии: 90 минут на первые сорок ходов, затем 30 минут до конца игры с добавлением 30 секунд за каждый ход.
 Быстрые партии: 25 минут с добавлением 10 секунд на каждый ход
 Блиц: 5 минут плюс 10 секунд после каждого хода
 Седьмая партия: белые - 6 минут, черные - 5 минут (без добавочного времени).

Участницы

Изначально планировалось участие 64 шахматисток:

Список

Сюй Юйхуа (, 2483)
Конеру, Хампи (, 2622)
Хоу Ифань (, 2557)
Стефанова, Антоанета (, 2550)
Крамлинг, Пиа (, 2544)
Себаг, Мари (, 2529)
Чжао Сюэ (, 2522)
Косинцева, Татьяна (, 2511)
Костенюк, Александра (, 2510)
Чмилите, Виктория (, 2508)
Музычук, Анна (, 2504)
Жуань Люфэй (, 2499)
Жукова, Наталья (, 2489)
Чибурданидзе, Майя (, 2489)
Хоанг Тхань Чанг (, 2487)
Петц, Элизабет (, 2481)
Ушенина, Анна (, 2476)
Соцко, Моника (, 2473)
Круш, Ирина (, 2470)
Гапоненко, Инна (, 2468)
Джавахишвили, Лейла (, 2461)
Дронавалли, Харика (, 2461)
Косинцева, Надежда (, 2460)
Корбут, Екатерина (, 2459)
Затонских, Анна (, 2446)
Шэнь Ян (, 2445)
Мкртчян, Лилит (, 2436)
Сачдев, Таня (, 2432)
Бойкович, Наташа (, 2423)
Райлих, Ивета (, 2417)
Ломинеишвили, Майя (, 2414)
Хурцидзе, Нино (, 2413)

Матвеева, Светлана (, 2412)
Хухашвили, Сопико (, 2408)
Монгонтуул, Батхуягийн (, 2406)
Цзюй Вэньцзюнь (, 2389)
Тань Чжунъи (, 2387)
Мозер, Ева (, 2383)
Кахиани, Кетеван (, 2374)
Босбум-Ланчава, Теа (, 2358)
Гветадзе, Сопио (, 2355)
Мохота, Ниша (, 2354)
Небольсина, Вера (, 2350)
Амура, Клаудия Ноеми (, 2345)
Чжан Цзилинь (, 2344)
Седина, Елена (, 2344)
Фойшор, Сабина-Франческа (, 2337)
Ле Тхань Ту (, 2325)
Кадымова, Илаха (, 2324)
Аррибас Робайна, Марица (, 2323)
Нгуен Тхи Тхань Ан (, 2323)
Рогонян, Екатерина (, 2321)
Закурдяева, Ирина (, 2308)
Велчева, Мария (, 2281)
Голубенко, Валентина (, 2271)
Пуркашиян, Атуша (, 2269)
Муминова, Нафиса (, 2242)
Суриэль, Мариса (, 2231)
Гасик, Анна (, 2211)
Санчес Кастильо, Сараи (, 2202)
Запата, Карен (, 2180)
Халед, Мона (, 2007)
Алаа Эль Дин, Йосра (, 1959)
Соломонс, Анзель (, 1995)

Письмо шахматисток Грузии 
Проведение турнира осложнилось в связи с началом в ночь на 8 августа 2008 года вооруженного конфликта в Южной Осетии. Со стороны шахматисток Грузии (Майи Чибурданидзе, Лейлы Джавахишвили, Сопио Гветадзе, Нино Хурцидзе, Майи Ломинеишвили, Софико Хухашвили) в адрес организаторов чемпионата мира было отправлено открытое письмо, в котором спортсменки выражали озабоченность близостью места проведения к зоне конфликта и требовали перенести турнир «в более безопасное место». Данное письмо поддержали также Ирина Круш (США), Иветта Райлих, Анна Гасик, Моника Соцко (все — Польша), Клаудия Амура (Аргентина), Кетино Гершинска-Кахиани, Элизабет Петц (обе — Германия), Тея Ланчава (Нидерланды).

Несмотря на гарантии безопасности, данные президентом ФИДЕ К. Н. Илюмжиновым, и его же открытое письмо президенту Грузии Михаилу Саакашвили, представительницы Грузии все же отказались от участия в чемпионате мира. Их поддержали и некоторые шахматистки других стран. Таким образом, чемпионат потерял 11 участниц. Спортсменкам, отказавшимся от участия в чемпионате, были засчитаны поражения.

Турнирная сетка

Ход турнира

Раунд 1 (1/32 финала) 
 Хронология: 29 — 31 августа
 Количество участниц: 53
 Сыграно партий: 64

Главной неожиданностью первого раунда (если судить по рейтингу) стало поражение Натальи Жуковой от Екатерины Рогонян. Проиграв белыми первую партию, в ответной представительница Украины смогла отыграться, но на тай-брейке Рогонян оказалась сильнее.

Не обошлось в первом раунде без спорной ситуации. В седьмой, решающей, партии между Моникой Соцко и Сабиной Фойшор игравшая чёрными румынская шахматистка просрочила время. Однако главный арбитр чемпионата, исходя из позиции на доске, решила, что игра закончилась вничью. Соцко, которая при таком решении выбывала из розыгрыша, подала апелляцию, и апелляционный комитет принял её сторону, отменив решение главного арбитра. Польская шахматистка прошла в следующий раунд.

Раунд 2 (1/16 финала) 
 Хронология: 1 — 3 сентября
 Количество участниц: 30
 Сыграно партий: 38

Во втором раунде действующая на тот момент чемпионка мира Сюй Юйхуа проиграла Светлане Матвеевой и выбыла из турнира. Интересно, что, по словам самой Матвеевой, во второй партии этого противостояния был момент, когда представительница России хотела сдаться. Продолжив всё-таки игру, российская шахматистка смогла закончить её вничью и пройти в следующий раунд.

Раунд 3 (1/8 финала) 
 Хронология: 4 — 6 сентября
 Количество участниц: 16
 Сыграно партий: 22

По окончании третьего раунда стало ясно, что одна из участниц финала чемпионата мира будет представлять Европу, а другая — Азию.

Раунд 4 (Четвертьфинал) 
 Хронология: 7 — 8 сентября
 Количество участниц: 8
 Сыграно партий: 8

В этом раунде для выявления сильнейшей всем участницам хватило партий с классическим контролем времени.

Раунд 5 (Полуфинал) 
 Хронология: 10 — 12 сентября
 Количество участниц: 4
 Сыграно партий: 8

На этой стадии выбыла из борьбы за чемпионский титул рейтинг-фаворит турнира Хампи Конеру из Индии.

Раунд 6 (Финал) 

 Хронология: 14 — 17 сентября
 Количество участниц: 2
 Сыграно партий: 4

 Александра Костенюк —  Хоу Ифань

2½         —      1½
Российская шахматистка выиграла черными первую партию финального раунда, 3 оставшихся встречи с классическим контролем времени завершились вничью. Таким образом, Александра Костенюк стала 12-й чемпионкой мира по шахматам.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
2008 год в шахматах
Спортивные соревнования в Нальчике